De Belgische versie, zie De Nationale IQ Test (België)
 De Nederlandse versie, zie De Nationale IQ Test (Nederland)